Sodome et Gomorrhe sont des villes dans la bible et le coran.
 Sodome et Gomorrhe, le quatrième volet d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust publié en 1923.
 Sodome et Gomorrhe, la pièce de théâtre de Jean Giraudoux créée en 1943.
 Sodome et Gomorrhe, le film muet de Michael Kertész (autre nom de Michael Curtiz) sorti en 1922.
 Sodome et Gomorrhe, le film de Robert Aldrich sorti en 1962.